Александр Кушнир: Кушнир, Александр Григорьевич (1942—2011) — доктор исторических наук, профессор.
 Кушнир, Александр Дмитриевич (род. 1946) — депутат Верховной рады Украины 3-го созыва.
 Кушнир, Александр Исаакович (род. 1964) — журналист, музыкальный продюсер, писатель, автор книг «100 магнитоальбомов советского рока» и «Правда о Мумиях и Троллях».